Turning Point steht für:

 Turning Point (österreichische Band), eine österreichische Popband
 Turning Point (US-amerikanische Band), eine US-amerikanische Hardcore-Punk-Band
 Turning Point (britische Band), eine britische Jazz-Fusion-Band
 Turning Point (Nachrichtenmagazin), ein US-amerikanisches Nachrichtenmagazin
 Turning Point: Fall of Liberty, ein Videospiel (2008)